Косе́нко — українське прізвище на -енко.

Відомі носії 
 Косенко Анатолій Якович (1915—2007) — український архітектор.
 Косенко Борис Григорович (1936—2003) — український господарник, державний діяч, Заслужений працівник сільського господарства України, депутат Тернопільської обласної і районної рад.
 Косенко Борис Степанович (1939—2000) — інженер СЦБ метрополітену, провідний розробник системи автоматичного управління складом метропоїзда (АРС).
 Косенко Василь Сергійович (1993—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Косенко Віктор Степанович (1896—1938) — український композитор і піаніст.
 Косенко Георгій Миколайович (1901—1939) — радянський розвідник.
 Косенко Віталій Анатолійович — активіст, журналіст всеукраїнської правової газети Дорожній Контроль.
 Косенко Іван Євменович (? — ?) — новатор виробництва, шахтар, бригадир. Депутат Верховної Ради УРСР 6-го скликання.
 Косенко Іван Петрович (1921—1996) — зв'язківець, розвідник Німецько-радянської війни, повний кавалер Ордена Слави.
 Косенко Іван Семенович (1940—2022) — директор Національного дендрологічного парку «Софіївка», член-кореспондент Національної академії наук України.
 Косенко Ігор Володимирович — український футболіст, Заслужений майстер спорту України, дворазовий паралімпійський чемпіон (2004 і 2008 рр.), срібний призер Літніх Паралімпійських ігор 2012 року.
 Косенко Іларіон (1988—1950) — інженер, громадський діяч, входив до Української студентської громади Петроградського політехнічного інституту, за Директорії представник Українського Трудового Конгресу.
 Косенко Костянтин Андрійович (? — 1921) — перший голова Юзівської ради робітничих депутатів (1921).
 Косенко Максим Анатолійович — підполковник медичної служби Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Косенко Микита Євменович (1880—1965) — майстер народних музичних інструментів, виробляв струнно-щипкові інструменти: балалайки, гітари, мандоліни та бандури.
 Косенко Оксана Олександрівна (1914 — ?) — українська радянська діячка, лікар. Депутат Верховної Ради УРСР 3-го скликання.
 Косенко Олександр Дмитрович (1904—1937) — поет, педагог, журналіст, освітній діяч.
 Косенко Олександр Іванович (1957) — український поет.
 Косенко Олександр Петрович (* 1970) — український футзаліст, головний тренер збірної України з футзалу.
 Косенко Олексій Опанасович (1913—2006) — Герой Соціалістичної Праці, новатор сільськогосподарського виробництва.
 Косенко Олексій Юрійович (* 1975) — український футболіст та тренер, виступав на позиції нападника та захисника.
 Косенко Петро Дмитрович (1922—2012) — український поет, ретушер, художник, що виїхав до США.
 Косенко Петро Іванович (1902—1973) — радянський воєначальник, генерал-лейтенант, Герой Радянського Союзу.
 Косенко Роман Володимирович — інженер-програміст, провідний розробник системи охолодження колайдерів АН КР.
 Косенко Роман Миколайович — сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Косенко Сергій Анатолійович — інженер відділу Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України, кавалер ордена «За заслуги» III ступеня
 Косенко Юрій Хрисанфович (1922—1944) — Герой Радянського Союзу.

Див. також 
 Косенко — хутір у Зерноградському районі Ростовської області Росії.
 Косенкове — село у Валківському районі Харківської області України.

Примітки